Haw Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Haw Creek (Missouri), Fluss im Miller County, Bundesstaat Missouri  
 Haw Creek (North Carolina), Fluss im Alamance County, Bundesstaat North Carolina  
 Haw Creek (Oklahoma), Fluss im Le Flore County, Bundesstaat Oklahoma